Aceasta este lista celor 594 de comune din departamentul  Meurthe-et-Moselle department, din Franța.

(CUN) Communauté urbaine du Grand Nancy, creată în 1995.

Meurthe-et-Moselle